Леони́д Руби́нчик:
 Рубинчик, Леонид Иосифович (род. 1946) — советский и израильский шахматист.
 Рубинчик, Леонид Соломонович (1911—1995) — советский и американский шашист, шашечный композитор, шашечный и шахматный деятель.